A 2016-os Párizs–Nizza a 74. verseny volt. Az UCI World Tour második versenye a huszonnyolcból. A versenyt Geraint Thomas nyerte először, kicsivel megelőzve a spanyol klasszist, Alberto Contadort.

Indulók

A verseny lefolyása 
Március 6-án egyéni időfutamot rendeztek, ezzel indult a verseny. A Conflans-Sainte Honorie városában megrendezett szakasz, Michael Matthews ausztrál versenyző győzelmét jelentette. A második szakaszban Arnaud Démare FDJ versenyző gyors sprintjét követően nyert, az összetett versenyt még mindig Matthews vezette. Az ausztrál egyébként többször is kihangsúlyozta, hogy nem ő a verseny esélyese. A második szakaszt újra Michael Matthews szerezte, habár a beérkezés után volt egy kisebb vitája Nacer Bouhannival, aki megvádolta őt, hogy a cél előtt kicsivel, meglökte, amit a felvételek is igazoltak. Az ausztrál azzal védekezett, hogy véletlen volt. A 3. szakasz nagy havazás miatt félbeszakadt, és később nem is indult újra. A 4. szakaszt Nacer Bouhanni nyerte, aki csapattársaival, a célegyenesben őrült tempót diktálva lett a győztes. Az 5. szakasz mondhatni már hamar eldőlt, jelentős előnyre tett szert az Astana Pro Team fiatal kazah versenyzője, Alekszej Lucenko, aki 21 másodperces előnnyel ért célba a második Kristoff előtt. A 6. szakasz vége érdekesen alakult, az orosz Ilnur Zakarin kereken 1 másodperccel megelőzte Alberto Contadort, a későbbi győztest, Geraint Thomast is lehagyva. A befejező szakasz, a 7. nagy izgalmakkal volt teli. Alberto Contador hatalmas formában volt, gyors sprinteket nyomott, de Geraint Thomas visszaverekedte magát az élbolyba, lecsúszása után, így ő lett a bajnok, a szakaszt Tim Wellens nyerte.

Szakaszok

Összefoglaló

Prológ

A verseny dombos szakaszokon kezdődött. Nagy meglepetés volt az első helyezett, hiszen Michael Matthews nyerte a futamot. Második Tom Dumoulin holland kerékpáros lett, őt követte az új-zélandi Patrick Bevin. A tavalyi győztes Richie Porte a 11. lett, 10 másodperccel lemaradva az első mögött.

1. szakasz 

A versenyt a francia Arnaud Démare nyerte, ezzel összesítettben a 9. helyre jutott. Ben Swift második,  Nacer Bouhanni harmadik lett. A szakasz legjobb sprintere Alexander Kristoff ,  Michael Matthews az ötödik helyen végzett, és ezzel megőrizte összetett első helyét.

2. szakasz 

A szakasz Michael Matthews és Nacer Bouhanni ütközésétől volt hangos. A két versenyző a cél előtt kicsivel ment egymásnak, Bouhanni csakis az ausztrált hibáztatta harmadik helyéért. Niccolo Bonifazio a második helyen végzett, Pierre-Luc Périchon a nézők közé zuhant, és eltört a kulcscsontja.

3. szakasz 

Habár a verseny már egy jó ideje tartott, a nagy hóviharban irányíthatatlanná váltak a biciklik, és a szakasz félbeszakadt.

4. szakasz 

Arnaud Démare kilépett a versenyből, erős térdfájásra hivatkozva. Nacer Bouhanni erőteljes sprintje győzelemt hozott a számára, míg Michael Matthews újra az ötödik helyen végzett, ezzel még mindig ő vezette az összesített ranglistát.

5. szakasz 

Nehéz szakasz következett. A versenyzőknek fel kellett másznia a Mont Ventoux hegységre. Alexey Lutsenko intenzíven mászott a hegyre, és azon a részen le is hagyta a mezőnyt. Matthews kicsivel maradt csak le Kristoff mögött, míg Frank Schleck nagyon csúnya balesetet szenvedett, és abba hagyta a versenyt.

6. szakasz 

A tavalyi Tour Romandy győztes Illnur Zakarin lett az első, megelőzve Geraint Thomast és Alberto Contador. A La Madone D'Utelle hegyen a Sky volt a legaktívabb, gyönyörűen mentek fel.

7. szakasz 
 
Nagy nyomás volt a versenyzőkön az utolsó szakasz megkezdése előtt. Alberto Contador gyönyörűen sprintelt, utolérve az első Tim Wellenst. Richie Porte végig a spanyol mögött jött, és tartotta tempóját, így ő is felért. Geraint Thomas nagyon lemaradt, de felhozta a hátrányát, és 4 másodperccel megelőzte összetettben Contadort, aki a második lett ezen a szakaszon.

Végeredmény
Geraint Thomas először nyert, Contador második lett, de megszerezhette volna harmadik Párizs–Nizza-győzelmét, Richie Porte pedig 2013 és 2015 után újra megnyerhette volna a nagyszabású versenyt.

Források
 https://web.archive.org/web/20160605220304/http://www.letour.fr/us/

Párizs–Nizza
Párizs–Nizza